Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 13 и 14 февраля в сноу-парке «Феникс». По сравнению с прошлыми Играми уменьшилось количество участников соревнований, а также отменён полуфинальный раунд. В Пхёнчхане выступили 29 сноубордистов из 13 стран. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующим олимпийским чемпионом являлся швейцарский сноубордист Юрий Подладчиков, который должен был выступить и в Пхёнчхане. Однако 9 февраля стало известно, что Подладчиков снялся с соревнований, из-за травмы головы, полученной во время X Games.

Олимпийский чемпион 2006 и 2010 годов в этой дисциплине 31-летний Шон Уайт выиграл своё третье олимпийское золото. Ранее это не удавалось ни одному сноубордисту ни в одной из дисциплин. После второго спуска в финале лидировал японец Аюму Хирано (95,25 очка), но в третьей попытке финала Уайт сумел показать результат 97,75 очка. Чемпион мира 2015 и 2017 годов в хафпайпе Скотти Джеймс стал третьим, набрав 92,00 балла.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 30 сноубордистов. Каждый из сноубордистов выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 110 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших сноубордистов.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 сноубордистов. По сравнению с прошлыми Игрыми произошли изменения в формате. В отличие от сочинских Игр каждый из спортсменов выполняет по 3 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 130 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)